Le mot afar est principalement un autoethnonyme de sens et d'étymologie incertains, par lequel se désignent les Afars.

Sciences et techniques

Biologie 
 L'Afar est une race de dromadaires domestiques, originaire de la dépression de l'Afar.
 En taxonomie, le mot afar est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces découvertes dans la dépression de l'Afar, dont les scorpions Orthochirus afar et Pandinurus afar.

Géographie et géologie 
 La dépression de l'Afar est une région géographique de la Corne de l'Afrique.

Sciences humaines et sociales

Ethnologie 
 Les Afars sont un peuple vivant sur un vaste territoire réparti entre l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti (dont 29,7 % de la surface sont peuplés par des Afars).

Histoire 
 Les  sont trois batailles qui se sont déroulées en Irak : en 2005, en 2014 et en 2017.
 Les affrontements Afar-Somali sont des conflits territoriaux entre les régions Afar et Somali de l'Éthiopie. Ils ont commencé en 2014 et ont été particulièrement violents de fin  à fin .

Linguistique 
 L'afar est une langue de la Corne de l'Afrique, parlée par les Afars.
 Le mot afar signifie :
 « au loin » en anglais ;
 « quatre » en somali.

Culture et société

Musique 
 And So I Watch You from Afar est un groupe de rock instrumental formé à Belfast (Irlande du Nord) en 2005.
 From Afar est le quatrième album studio du groupe de Viking/Folk metal finlandais Ensiferum, sorti en 2009.

Politique 
 Le Front uni démocratique révolutionnaire afar (1993-) est un parti politique éthiopien.
 Le Parti démocratique national afar (1999-2019) est un parti politique éthiopien.
 L'Union démocratique afar (1960-1967) est un parti politique du Territoire français des Afars et des Issas.

Toponyme 
 L'Afar est une région administrative de l'Éthiopie.
 Tall Afar est une ville de la province de Ninive, dans le Nord-Ouest de l'Irak.

Épithète spécifique